

Persone 
 August Wilhelm Iffland – drammaturgo tedesco
 Franz Iffland – scultore e pittore tedesco
 Rhiannan Iffland – tuffatrice grandi altezze australiana

Altro 
 Iffland-Ring – riconoscimento per il miglior attore teatrale vivente tedesco